Ренді Моллер (,  23 серпня 1963, Ред-Дір) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в ЗХЛ.

1981 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Квебек Нордікс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало Сейбрс» та «Флорида Пантерс».

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Американські спортивні коментатори